

Sigle 
AHO est un sigle qui peut signifier :
 Association de hockey de l'Ontario.

Code 
AHO est un code qui peut signifier :
 Antilles néerlandaises, selon la liste des codes pays du CIO ;
 .

Patronymes 

dynastie
 dynastie des aho, famille béninoise ayant régné sur la province béninoise étoion ;

personnalités
 Alfred Aho (né en 1941), informaticien canadien, cocréateur du langage de programmation awk ;
  (né en 1957), homme d'affaires américain ;
 Claire Aho (1925-2015), photographe finlandaise ;
 Esko Aho (né en 1954), premier ministre finlandais ;
 
 Joni Aho (né en 1986), joueur finlandais de football ;
  (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Juhani Aho, un écrivain finlandais ;
 Jussi Halla-aho (né en 1971), homme politique finlandais ;
 Kalevi Aho, un compositeur finlandais ;
  (1896-1968), colonel finlandais ;
  (1945-2013), poète et activiste syrien ;
 , guitariste de power metal finlandais ;
 
  (né en 1974), musicienne folk finlandais ;
  (né en 1941), bassiste et compositeur finlandais ;
  (né en 1981), joueur finlandais de football.